Haploskupina C může znamenat:

 Haploskupina C (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina C (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA